Por Thomasville pode estar à procura de:
 Thomasville (Alabama)
 Thomasville (Carolina do Norte)
 Thomasville (Geórgia)

Desambiguações de topônimos